Der Anwalt steht für:
 Der Anwalt (Fernsehserie), eine deutsche Krimiserie der 1970er Jahre
 Der Anwalt (Roman), einem Roman des US-amerikanischen Autors John Grisham
 Der Anwalt (Film), einem französischen Film von Jacques Deray mit Alain Delon aus dem Jahre 1993

Siehe auch:
 Anwalt
 Die Anwältin